Светлинен поток е светлинната мощност, т.е. количеството светлина, излъчвана от точков източник на светлина за единица време в околното пространство и измервано в един пространствен ъгъл от един стерадиан. Интензитетът на светлината се мери в кандели (cd), светлинният поток – в лумени (lm), а осветеността – в луксове (lx). Един лумен е дефиниран като светлинният поток, който се получава от източник на светлина с интензитет 1 cd в пространствен ъгъл един стерадиан. Трудността на измерването идва от това, че трябва да се измери потокът във всички направления. Например електрическа крушка с мощност 40 W създава 415 lm светлинен поток.

Разлика във възприемането на различните дължини на вълните при различен светлинен източник

Външни препратки 
 Оптичен речник

Оптика